Norma, Personen
 Norma (Comiczeichner), (1946–2021), richtiger Name Norbert Morandière, französischer Comiczeichner

Norma, Geographie und Astronomie
 La Norma, Gemeinde im Département Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Norma (Latium), Gemeinde in der Provinz Latina in Italien
 Norma (Louisiana) in den Vereinigten Staaten
 Norma (New Jersey) in den Vereinigten Staaten
 Norma (North Dakota) in den Vereinigten Staaten
 Norma (Tennessee) in den Vereinigten Staaten
 Norma (Wisconsin) in den Vereinigten Staaten
 Winkelmaß (Sternbild), ein Sternbild der südlichen Hemisphäre 
 (555) Norma einen Asteroid des Hauptgürtels 
 Norma-Galaxienhaufen, ein Galaxienhaufen
 Norma Cove, Bucht von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Lake Norma, ein See in der Region Southland, Neuseeland

Norma, Namenkunde und Kultur
 Norma (Vorname), weiblicher Vorname
 Norma (Oper), Oper von Vincenzo Bellini 
 Norma Rae – Eine Frau steht ihren Mann, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1979 
 Norma Jean (Band), US-amerikanische Metal-Band 
 Pasta alla Norma, Pastagerichts der sizilianischen Küche 

Norma steht im Wirtschaftsleben für:
 Norma Auto Concept, ein französischer Konstrukteur von Rennfahrzeugen
 Norma Motor & Engineering Company Ltd., ein britischer Hersteller von Cyclecars (1912–1915)
 Norma Precision AB, ein schwedischer Munitionshersteller
 Norma Group  (ehemals Rasmussen Gruppe), ein Automobilzulieferer aus Maintal
 Norma (Supermarkt), ein Lebensmittel-Discounter 
 Norma Editorial, ein spanischer Comicverlag
 ein 1922 in Wien gegründetes Unternehmen, das 2005 in den Besitz von Fluke übergegangen ist 
 der Name eines Zündapp-Motorradmodells 
 eine Handelsmarke für Schlauchschellen

Norma ist die Abkürzung für:
 NoRMA, Computer-Speicher-Architektur für Multiprozessorsysteme 

NORMA